Maria Theresia von Spanien ist der Name folgender Personen:

* Maria Teresa von Spanien (1638–1683), Tochter von König Philipp IV., Ehefrau von Ludwig XIV und Königin von Frankreich.
 Maria Theresia Rafaela von Spanien, Tochter von König Philipp V., Ehefrau von Kronprinzen Louis Ferdinand
 Maria Theresia von Spanien (1882–1912), Tochter von König Alfons XII., Ehefrau von Prinz Ferdinand Maria von Bayern